Gran Bazar – edificio di Isfahan
 Grand Bazar – catena belga di grandi magazzini 1875-1974